Programmatorische federale overheidsdienst (België)
Plain Old Documentation, een eenvoudige opmaaktaal die wordt gebruikt bij het documenteren van Perlsoftware
play on demand, uitgestelde weergave van een downloadbaar audiobestand zoals bij Podcast 
printing on demand, een proces in de grafische industrie
Draaiorgel de Pod, een Nederlands 89-toetsdraaiorgel
POD (computerspel), een computerspel van Ubisoft
Pod of gondel, gebruikt bij (lucht)vaartuigen voor een buiten de romp gebruikte gondel waarin systemen gemonteerd kunnen worden.
 vaartuig; Azipod. Zie roerpropeller.
 (militair) luchtvaartuig; zie storing pod of reconnaissance pod.
Pod (album), een muziekalbum uit 1990 van The Breeders
Politieke Opsporingsdienst, een Nederlandse organisatie die van februari 1945 tot 1 maart 1946 verantwoordelijk was voor de opsporing en aanhouding van personen die tijdens de bezetting (1940-1945) 'fout' waren geweest
Pod (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2015
P.O.D. (band), een Amerikaanse band
Prophecy of Doom, een Britse band
wascapsule (Engelse benaming: laundry detergent pod, kortweg pod)